Amber Michaels (* 17. November 1968 in Bamberg als Wanda Creech) ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin.

Karriere 
Anders als in der Branche üblich, wechselte die von US-amerikanischen Eltern adoptierte und in Miami, Florida aufgewachsene Amber Michaels nach einer ersten Karriere als Stripperin erst 1998 im schon relativ fortgeschrittenen Alter von 30 Jahren ins Pornogeschäft. Dort wurde sie schnell sehr erfolgreich und erwarb sich den Ruf einer auch innerhalb des Genres überdurchschnittlichen Freizügigkeit. Im Internet ist sie regelmäßig unter den zehn beliebtesten Pornostars zu finden.

Sie hat diverse Nominierungen und Preise für ihre Filme bekommen, darunter den Zeus Award als beliebtester Pornostar 2003, nachdem sie schon 2001 den Fanaward des Adult Stars Magazine bekommen hatte. In den Jahren 2002 bis 2004 war sie für zehn weitere Preise nominiert. Ihre Bilder wurden unter anderem in der Penthouse veröffentlicht, für den Playboy trat sie im Fernsehen auf. Ihre Filmografie umfasst bisher über 250 Einträge.

Filmografie (Auswahl) 
 Pussyman’s Decadent Divas 9, 12, 13 & 15

Weblinks 

 Amber Michaels Homepage
 
 

Pornodarsteller
Pseudonym
US-Amerikaner
Geboren 1968
Frau